Русско-турецкая война — война между Российской империей и Османской империей.

 Русско-турецкая война (1568—1570) — «Астраханская экспедиция» в царствование Ивана Грозного
 Русско-турецкая война (1672—1681) — во время царствования Фёдора Алексеевича, Чигиринские походы
 Русско-турецкая война (1686—1700) — часть Великой Турецкой войны при Софье Алексеевне, Крымские походы, Азовские походы Петра I
 Русско-турецкая война (1710—1713) — включала Прутский поход царя Петра I в 1711
 Русско-турецкая война (1735—1739) — в царствование Анны Иоанновны
 Русско-турецкая война (1768—1774) — в царствование Екатерины II, одна из ключевых по значению войн между Российской и Османской империями, Чесменское сражение
 Русско-турецкая война (1787—1791) — в царствование Екатерины II, включала штурм Очакова
 Русско-турецкая война (1806—1812) — в царствование Александра I, Афонское сражение
 Русско-турецкая война (1828—1829) — в царствование Николая I, подвиг брига «Меркурий»
 Русско-турецкая война (1877—1878) — в царствование Александра II, осада Плевны, оборона Шипки

См. также 
Русско-турецкие войны